Marcin Rogoziński – polski rzeźbiarz
 Marcin Rogoziński – (ur. 1953) polski aktor
 Marcin Rogoziński – (ur. 1980) piłkarz, obrońca Wigier Suwałki
 Marcin Rogozinski (dziennikarz) (ur. 1976) – dziennikarz